El Cas Scala fou un sumari processal i procés d'investigació obert arran d'un atemptat terrorista contra la discoteca Scala Barcelona el 1978.
 El Cas Scala fou un cas de corrupció del PP de les Illes Balears durant la legislatura 2003-2007. Vegeu Cas CDEIB.